Тро́ицкое (Великий Двор) — село в Пригородном сельском поселении Переславского района Ярославской области. Население на 1 января 2007 года — 12 человек.

История 

В 1712 году в этой деревне помещик князь Афанасий Фёдорович Шаховской построил церковь в честь святой Троицы. В 1736 году эта церковь оказалась уже весьма обветшавшей и по просьбе крестьян разрешено было построить новую церковь, которая и была освящена в 1737 году.

В 1764 году местный помещик Александр Филиппович Угрюмов построил каменную церковь, деревянная же церковь была им перевезена в село Горки. В 1808 году после того, как в селе Горках церковь сгорела и жители его расселились по разным местам, тот же помещик устроил придел в память Покровской в Горках церкви в церкви села Троицкого. Итак, престолов в церкви два: в холодной в честь святой Троицы, в приделе тёплом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В селе с 1886 года была церковно-приходская школа.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Переславского района